Malachov – comune della Slovacchia
 Vladimir Nail'evič Malachov – scacchista russo
 Svetlana Šiškina-Malachova – fondista kazaka
 Battaglia di Malachov – battaglia della guerra di Crimea